Дюшатель ( или Duchâtel) — французская фамилия.

Известные носители:
 Танги III дю Шатель (; 1369—1449) — один из вождей арманьяков, приближённый короля Карла VII.
 Пьер Дюшатель (; 1480—1552) — французский епископ, гуманист.
 Шарль Жак Николя Дюшатель (; 1751—1844) — французский граф, высокопоставленный чиновник и политик.
 Танги Дюшатель (; 1803—1867) — сын предыдущего, граф, министр финансов и внутренних дел Франции в период Июльской монархии.
 Сюзанна Дюшатель-Бидо (; 1892—1979) — французская писательница.